Deweyville kan syfta på:

 Deweyville, Texas
 Deweyville, Utah